Cet article dresse la liste des sénateurs de la  législature d'Espagne, élus lors des élections générales du .

Tableau récapitulatif

Liste détaillée

Sénateurs désignés

Démissions et remplacements

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 XIVe législature d'Espagne
 Liste des députés de la  de l'Espagne
 Élections générales espagnoles de novembre 2019

XIVe législature d'Espagne